Gafet, peça en forma de ganxo que fa les funcions similars a un botó (roba).
 Gafet o abarset (Rhododendron ferrugineum) arbust de branques tortuoses de fulla persistent

Vegeu també 
 Gafa